TPR est un sigle pouvant désigner : 

Thermo-propylen rubber  (matière à base du caoutchouc fréquemment utilisée dans l'industrie)

 Tarbes Pyrénées rugby, en France
 Tetratricopeptide Repeat, un agencement de peptide en biologie moléculaire, voir  Tetratricopeptide
 The Paris Review, une revue américaine de littérature, voir  The Paris Review
 Tibetan Political Review, un webzine tibétain
 Théâtre Populaire Romand, une troupe de théâtre Suisse,
 Trait italien, de Tiro Pesante Rapido, une race de chevaux, 
 Total peripheral resistance, en médecine, la résistance cumulative des artérioles dans le corps humain, voir  Total peripheral resistance,
 République populaire touvaine, de Tuvan People's Republic;
 Tourne Pas Rond (sound-system grenoblois)
 Traitement Par les Rêves (court-métrage 2013)
 The Pretty Reckless, groupe de musique américain.
Total physical response, méthode d'enseignement des langues basée sur la coordination du langage et du mouvement physique

Voir aussi 
 Transport en commun dans les Pyrénées-Atlantiques
Sigle de 3 caractères